bariera krew-mózg
 blok odnogi pęczka Hisa
 Big Buck Bunny
 Bad Boys Blue
 zespół BBB